Hyndman ist der Familienname folgender Personen:

 Emerson Hyndman (* 1996), US-amerikanischer Fußballspieler
 Frederick Walter Hyndman (1904–1995), kanadischer Politiker
 Henry Hyndman (1842–1921), englischer Schriftsteller und Politiker

 Peter Hyndman (1942–2006), kanadischer Politiker
 Schellas Hyndman (* 1951), US-amerikanischer Fußballspieler

Ort in den Vereinigten Staaten:
 Hyndman (Pennsylvania)

Siehe auch:
 Hindman